Slovo hradlo má více významů:

 hradlo (dopravna) je dopravna na železniční trati,
 hradlo neboli logický člen je elementární prvek využívaný zejména v logických obvodech,
 hradlo neboli  je také jedna z elektrod tranzistoru MOSFET.

Externí odkazy